Svinisjte (Makedonska: Свиниште) är ett övergiven ort i Nordmakedonien. Det ligger i kommunen Opsjtina Bitola, i den sydvästra delen av landet, 100 kilometer söder om huvudstaden Skopje. Svinisjte ligger  meter över havet och antalet invånare är . Svinisjte ligger vid sjön Jezero Streževo.

Terrängen runt Svinisjte är kuperad. Svinisjte ligger nere i en dal som sträcker sig i sydostlig-nordvästlig riktning. Högsta punkten i närheten är Gulina Kamen,  meter över havet,  kilometer väster om Svinisjte. Trakten är tätbefolkad. Närmaste större samhälle är Bitola, 19 kilometer sydost om Svinisjte.

Kommentarer

Källor 

Orter i Bitola (kommun)
Spökstäder i Nordmakedonien